Spojení písmen J a A může mít různé významy:

JA 
 Japonsko – kód země užívaný NATO
 B&H Airlines – kód bosenské letecké společnosti přidělovaný IATA
 Junior Achievement – americká nezisková organizace se zaměřením na mladé lidi a s mezinárodní působností

Ja 
 Ja Rule – americký zpěvák
 Ja-12 – sovětský dělostřelecký tahač

ja 
 ja (cyrilice) – transkribce písmene Я používaného v azbuce
 japonština – zkratka jazyka definovaná standardem ISO 639-1

Zkratky